Gesamtschule peut désigner :
 la , un type d'école en Allemagne ;
 la Gesamtschule en Suisse, un type d'école en Suisse.